Schandein ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Schandein (1840–1888), deutscher Unternehmer und Mitbesitzer der Pabst Brewing Company
 Ludwig Schandein (1813–1894), Pfälzer Historiker und Mundartdichter